Jméno Vlastiboř nese více obcí:
 Vlastiboř (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Vlastiboř (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
Podobný název mají 
 Vlastibořice – obec v okrese Liberec